William N'Gounou (Niamei, 31 de julho de 1983) é um futebolista profissional nigerino que atua como atacante.

Carreira 
William N'Gounou representou o elenco da Seleção Nigerina de Futebol no Campeonato Africano das Nações de 2013.

Ligaçães externas 

Jogadores da Seleção Nigerina de Futebol
Jogadores da Copa das Nações Africanas de 2013